Nastro giallo, album di Massimo Bubola
Nastro giallo, premio ciclistico
Nastro giallo, simbolo